Джавахішвілі () — грузинське прізвище.

 Джавахішвілі Гіві Дмитрович (1912 — 1985) — грузинський радянський державний діяч.
 Джавахішвілі Іван Олександрович (1876 — 1940) — грузинський історик, один із засновників Тбіліського університету, який тепер носить його ім'я.
 Джавахішвілі (Жевахов) Іван Семенович (1762 — 1837) — генерал-майор Російської імператорської армії, герой Наполеонівських воєн.
 Джавахішвілі Йосаф (1874 — 1937) — єпископ Могильовський.
 Джавахішвілі Лейла (нар. 1984) — грузинська шахістка.
 Джавахішвілі Олександр Миколайович (1875 — 1973) — видатний грузинський географ і антрополог.
 Тамар Івері (справжнє ім'я: Тамар Джавахішвілі; нар. 1971) — грузинська оперна співачка (сопрано).
грузинські прізвища